Cindy Burger (ur. 25 listopada 1992 w Purmerend) – holenderska tenisistka.

W przeciągu kariery wygrała siedem singlowych i sześć deblowych turniejów rangi ITF. 7 listopada 2016 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 134. pozycję, natomiast najwyższą lokatę w deblu – 163. miejsce osiągnęła 16 stycznia 2017.

Wygrane turnieje ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Holenderskie tenisistki
Urodzeni w 1992